Once Again ist der Titel folgender Werke:

Filme
 Once Again (2012), amerikanisch-indischer Spielfilm von Sanjay Arora (2012)
 Once Again – Eine Liebe in Mumbai, international co-produzierter Spielfilm von Kanwal Sethi (2018)

Musikalben
 Once Again (Barclay-James-Harvest-Album), Album von Barclay James Harvest (1971)
 Once Again (John-Legend-Album), Album von John Legend (2006)

Sonstiges:
 Once Again FC, Fußballverein aus Namibia
 Once Again, ein Musikprojekt von Michael Schendel

Siehe auch:
 Once and Again